Машхад, мешхед () — многозначный термин:

 Мешхед — второй по величине и численности населения город на крайнем северо-востоке Ирана, административный центр остана Хорасан-Резави.
 Мешхед — аэропорт совместного базирования, расположенный в городе Мешхед.
 Машхад — местный совет и арабская деревня в Северном округе Израиля.
 Машхад — место погребения шахида в исламе.